Catlin ist der Familienname folgender Personen:

 Albertus W. Catlin (1868–1933), US-amerikanischer Marineoffizier
 David Catlin (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker
 Don Catlin (* 1938), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler
 George Catlin (1796–1872), US-amerikanischer Maler und Autor
 George S. Catlin (1808–1851), US-amerikanischer Politiker

 Julius Catlin (1798–1888), US-amerikanischer Politiker
 Kelly Catlin (1995–2019), US-amerikanische Radsportlerin
 Paul Allen Catlin (1948–1995), US-amerikanischer Mathematiker
 Theron Ephron Catlin (1878–1960), US-amerikanischer Politiker
 Victoria Catlin (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin

Catlin  steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Catlin (Illinois), Ort im Vermilion County, Illinois
 Catlin Township (Illinois) im Vermilion County, Illinois  
 Catlin (New York) in Chemung County, New York 
 Catlin Township (Kansas) im Marion County, Kansas 

im NRHP gelistete Objekte:

 Catlin Covered Bridge in Rockville, Indiana, ID-Nr. 78000387
 Catlin Hall, Wilkes College in Wilkes-Barre, Pennsylvania, ID-Nr. 72001132

Siehe auch:
 The Catlins, Gebiet in Neuseeland